Wind (althochdeutsch wint ‚der Wehende‘) steht für:

 Wind, gerichtete Luftbewegung in der Atmosphäre
 Wind (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Wind (Tanzen), Figur im Tanzsport
 Wind Telecomunicazioni, italienischer Mobilfunkbetreiber
 Wind (Band), deutsche Band
 Wind (Roman), Roman (2012) von Stephen King
 Wind (Sonde), US-amerikanische Raumsonde
 Wind (1992), US-amerikanischer Film von Caroll Ballard 
 Wind, Druckluft im Orgelbau, siehe Windwerk
 Wind, die in den Ofen eingeblasene Luft, siehe Hochofen
 Darmwind bzw. Blähwind in der Medizin, siehe Blähung
 Renault Wind, Modell des französischen Automobilherstellers Renault
 Spanischer Wind, Schaumgebäck, siehe Baiser

Wind ist der Name folgender Orte:
 Wind (Forstinning), Ortsteil von Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Wind (Hohenstein-Ernstthal), Ortsteil von Hohenstein-Ernstthal, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Wind (Pommersfelden), Ortsteil von Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern

Wind ist der Familienname folgender Personen: 
 Bartina Harmina Wind (1891–1974), niederländische Romanistin und Hochschullehrerin
 Charlotte May Wind, bekannt als Bebe Barron (1925–2008), US-amerikanische Filmkomponistin
 Cornelis Harm Wind (1867–1911), niederländischer Naturwissenschaftler
 Edgar Wind (1900–1971), deutscher Kunsthistoriker
 Eliazar de Wind (1916–1987), niederländischer jüdischer Arzt, Psychiater und Psychoanalytiker
 Franz Ludwig Wind (1719–1789), Schweizer Bildhauer und Holzschnitzer

 Gerhard Wind (1928–1992), deutscher Maler und Grafiker
Günter Wind (1917–2018), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Hans Wind (1919–1995), finnischer Jagdflieger
 Harmen Wind (1945–2010), niederländischer Schriftsteller
 Henning Wind (* 1937), dänischer Segler
 Horst-Helmut Wind (1927–2009), deutscher Admiral
 Jonas Wind (* 1999), dänischer Fußballspieler
 Kaspar Wind (1902–1944), österreichischer Maschinenschlosser und Widerstandskämpfer
 Martin Wind (* 1968), deutscher Jazzmusiker
 Patrick Wind (* 1968), deutscher Produzent und Komponist
 Renate Wind (1950–2023), deutsche Pfarrerin und Professorin für Biblische Theologie und Kirchengeschichte

Der Wind steht für:
 Der Wind (Simon), Roman (1957) von Claude Simon
 Der Wind (1928), Film von Victor Sjöström

WinD steht als Abkürzung für:
 WinD (ursprünglich weltwärts in Deutschland), ein entwicklungspolitisches Programm

WIND steht als Abkürzung für:
 WIND (Unwetterwarnsystem) (Weather Information on Demand), ein Unwetterwarnsystem

Siehe auch:
 Sonnenwind
 Sternwind
 Windt
 Wint
 Vind

Abkürzung